Troger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Troger (* 1983), österreichischer Paratriathlet
 Ernest Troger (1926–1988), österreichischer Geograph
 Gustav Troger (* 1961), österreichischer Maler und Bildhauer
 Hans Troger (1943–2010), österreichischer Physiker
 Hieronymus Troger (1623–1684), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri
 Meinrad Troger (1696–1764), Fürstabt des Klosters Sankt Blasien
 Paul Troger (1698–1762), österreichischer Maler
 Simon Troger (1693–1768), österreichischer Elfenbeinschnitzer

Siehe auch:
 Trooger